Gladstone, családnév

 Amerikai Egyesült Államok
 Gladstone (Észak-Dakota)
 Gladstone (Illinois)
 Gladstone (Michigan)
 Gladstone (Missouri)
 Gladstone (Nebraska)
 Gladstone (New Jersey)
 Gladstone (Ohio)
 Gladstone (Oregon)
 Gladstone (Új-Mexikó)
 Gladstone (Virginia)

 Ausztrália
 Gladstone (Dél-Ausztrália)
 Gladstone (Tasmania)
 Gladstone (Queensland)
 Kanada
 Gladstone (Manitoba)
 Gladstone (Ontario)

 Új-Zéland
 Gladstone (Új-Zéland)